Summer league si può riferire a varie competizioni sportive

Baseball
Dominican Summer League
Venezuelan Summer League

Basketball
NBA Summer League
Summer Pro League